est un terme anglais signifiant mêlée mais peut désigner également :
 Scrum : framework lié aux méthodes agiles de gestion de projet, utilisées notamment en développement logiciel ;
 ESPNscrum : un site anglophone consacré au rugby à XV.